Joset ist der Familienname folgender Personen:

 Paul-Ernest Joset (1909–1981), belgischer "Ehrengebietsverwalter" von Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi
 Theodor Joset (1804–1842), Schweizer Priester und erster Apostolischer Präfekt von Hongkong